Тхане:

 Тхане — город в Индии, на западе штата Махараштра. 
 Тхане — округ в индийском штате Махараштра.